Святой Рох, Рох из Монпелье (, , ; ок. 1295, Монпелье — 1327, там же) — католический святой, получивший известность как защитник от чумы.

Биография 
Историческая информация о жизни святого Роха содержится исключительно в преданиях, изложенных в том числе в Золотой легенде. Некоторые современные историки полагают фигуру святого Роха неисторичной, а его житие базирующимся на житиях более ранних святых.

Согласно преданию святой Рох родился в Монпелье около 1295 года в семье губернатора города. Ещё при рождении он был отмечен особым знаком на груди в форме красного креста. Когда юноше было около 20 лет, он лишился родителей, после чего раздал всё имущество бедным и отправился в Рим в паломничество. Прибыв в Италию, Рох обнаружил, что в стране свирепствует эпидемия чумы, после чего он начал странствовать по стране, ухаживая за больными чумой и исцеляя их молитвой и крестным знамением. Предание сообщает о чудесах исцеления, совершённых им в Аквапенденте, Чезене, Римини, Новаре, Риме, Мантуе, Модене и Парме. В Пьяченце Рох сам заразился чумой, был изгнан из города, и отправился умирать в заброшенную лесную хижину. По преданию собака дворянина по имени Готхард принесла св. Роху, умиравшему от голода, хлеб. Вскоре святой исцелился от чумы, а Готхард стал его помощником.

После выздоровления святой Рох вернулся на родину, где отказался раскрыть своё имя, и был брошен в тюрьму как шпион по приказу своего собственного дяди. После пятилетнего заключения он скончался 16 августа 1327 года. После смерти он был опознан по знаку креста на груди.

Почитание 

Широкое народное почитание святого началось сразу же после его смерти, хотя официально он не был канонизирован вплоть до XVII века. Окончательно почитание св. Роха было установлено папой Урбаном VIII в 1629 году. Святому Роху молились, главным образом, об избавлении от чумы. Культ, первоначально ограниченный Монпелье и северной Италией, быстро распространился в Испании, Франции, Германии и Нидерландах.

В житии святого Vita Sancti Rochi, написанном в 1478 году губернатором Брешии Франческо Диедо, приводится эпизод, согласно которому в 1416 году, во время проведения Констанцского собора, городу угрожала эпидемия чумы. После молебнов святому Роху и молитвенных процессий болезнь отступила от города.
В 1485 году венецианцы тайно вывезли мощи св. Роха из Монпелье в Венецию. Венеция, как главный торговый город, через который шла торговля с Востоком, сильно страдал от смертельных эпидемий, в связи с чем святой Рох был провозглашён одним из святых покровителей города. В 1508 году в Венеции была построена церковь Сан-Рокко.

Святой Рох почитается покровителем больных чумой и холерой, страдающих болезнями ног и кожи; паломников, хирургов; а также собак и домашнего скота. Святой Рох — покровитель французского Монпелье (в его честь назван городской собор, улица, сквер и железнодорожный вокзал) и нескольких итальянских городов.

Католическая церковь отмечает память святого 16 августа. Во многих городах мира, в том числе и в Монпелье, в этот день проводятся красочные процессии, посвящённые святому.

Иконография 

На классическом изображении святой Рох, как правило, указывает на чумную язву на своей левой ноге. Также часто святой изображается вместе с собакой, держащей в пасти хлеб. Ещё одним характерным иконографическим атрибутом является посох паломника.

См. также 
 Церковь Святого Роха

Примечания

Ссылки и источники 

 Католическая энциклопедия (англ.)
 Сайт Международной ассоциации св. Роха из Монпелье
 Сайт, посвящённый святому
 Золотая легенда. Т.5

Францисканские терциарии
Умершие 16 августа
Католические святые
Христианские святые XIV века
Рох
Рох
Канонизированные в XVII веке
Святые францисканцы